

Persone 
 Alessandro Riario (1543-1585) – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Bianca Riario (1481–dopo il 1524) – nobile italiana
 Cesare Riario (1480-1540) – arcivescovo cattolico italiano
 Girolamo Riario (1443-1488) – signore di Imola e di Forlì
 Ottaviano Riario (1479-1523) – condottiero italiano
 Pietro Riario (1445-1474) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Raffaele Riario (1461-1521) – cardinale italiano
 Sisto Riario Sforza (1810-1877) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Tommaso Riario Sforza (1782-1857) – cardinale italiano

Storia di famiglia 
 Riario – nobile famiglia del XII secolo, originaria di Savona